Мирово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Мирово — село в Великотырновской области.
 Мирово — село в Софийской области.
 Мирово — село в Старозагорской области.

Россия 
 Мирово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.